Mathráki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisí Mathráki, ö, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 
 Mathráki (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar